Adamsville je lahko:

ZDA:
Adamsville Crossroads, Južna Karolina
Adamsville, Alabama
Adamsville, Arizona
Adamsville, Delaware
Adamsville, Florida
Adamsville, Georgia
Adamsville, Kansas
Adamsville, Massachusetts
Adamsville, Michigan
Adamsville, Severna Karolina
Adamsville, New York
Adamsville, Ohio
Adamsville, Pensilvanija (CDP)
Adamsville, Rhode Island
Adamsville, Tennessee
Adamsville, Teksas
Adamsville, Utah
Adamsville, Zahodna Virginija

Kanada:
Adamsville, New Brunswick
East Adamsville, New Brunswick
Adamsville, Ontario
Adamsville, Quebec
Adamsville Electoral District, Quebec